Thumb steht für:
 das englische Wort für Daumen
 Kurzform von Thumbnail („Daumennagel“), siehe Vorschaubild
 ein Prozessor-Befehlssatz von ARM Ltd, siehe ARM-Architektur #Thumb-Befehlssatz
 Thumb (Band), deutsche Rockband
 Thumb (Architektenfamilie), Vorarlberger Architektenfamilie des Barock
 Thumb von Neuburg, Adelsfamilie  
 Tom Thumb, die erste Dampflokomotive aus US-amerikanischer Produktion
 General Tom Thumb, Künstlername von Charles Stratton (1838–1883), US-amerikanischer Zirkuskünstler und Schauspieler

Thumb ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Thumb (1865–1915), deutscher Sprachwissenschaftler und Neogräzist
 Christian Thumb (1645–1726), Baumeister
 Gabriel Thumb (1671–1719?), Baumeister
 Michael Thumb (1640–1690), Baumeister
 Peter Thumb (1681–1766), Baumeister

Siehe auch:

 Thumb Point, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Thumb Promontory, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Thumb Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Little Thumb, Felsturm im Grahamland, Antarktika